Žáček může být malý žák, jedná se také o české příjmení:

 Antonín Žáček (1880–1939) – český novinář a překladatel
 August Žáček (1886–1961) – český fyzik
 Dušan Žáček (* 1961) – český basketbalista
 Eduard Žáček (1899–1973) – český architekt
 Filip Žáček (* 1987) – olomoucký politik a právník
 Gustáv Žáček (1921–1971) – slovenský fotbalista
 Jakub Žáček (* 1975) – český herec a moderátor, syn Jiřího
 Jan Žáček – více osobností, viz rozcestník
 Jiří Žáček (* 1945) – český básník a překladatel
 Josef Žáček (* 1951) – český malíř
 Ladislav Žáček (* 1932) – český a československý politik a poslanec
 Pavel Žáček (* 1969) – český politik, historik a novinář
 Rudolf Žáček (* 1948) – český historik
 Svatopluk Žáček (* 1954) – československý a český rohovník/boxer
Václav Žáček (1905–1986) – český historik

ženský tvar s přechýlením
 Jaromíra Žáčková-Batková (1902–1991) – československá politička
 Lucie Žáčková (* 1978) – česká herečka